Pomaranča ima več pomenov:

 sadež in drevo pomaranča
 slovenska metalska skupina Pomaranča
 film Stanleya Kubricka Peklenska pomaranča
 knjiga Anthonyja Burgessa Peklenska pomaranča